Радецкий — многозначный термин.

Фамилия 
Известные носители:

Радецкий 
 Радецкий, Виталий Григорьевич (род. 1944) — генерал армии Украины, министр обороны Украины в 1993—1994 гг.
 Радецкий, Иван Евтихеевич (1927—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Радецкий, Йозеф (1766—1858) — полководец Австрии, фельдмаршал.
 Радецкий, Николай Антонович (1903—1980) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1945).
 Радецкий, Николай Николаевич (1873 — после 1931) — российский военный деятель, полковник (1915), Георгиевский кавалер.
 Радецкий, Фёдор Фёдорович (1820—1890) — выдающийся российский полководец, генерал от инфантерии.



Названия техники 
 «Радецкий» (, ) — австро-венгерский пассажирский пароход 1851 года постройки.
 Броненосцы типа «Радецкий»
 SMS Radetzky — головной корабль типа «Радецкий»

См. также 
 Радецки — список значений слова или словосочетания со ссылками на соответствующие статьи
 Радецкие () — дворянский род
 Микулич-Радецкий, Йоханн (1850—1905) — польско-австрийский хирург